

Persone 
 Alessandro Parrello – conduttore radiofonico e produttore cinematografico italiano.

Altro 
 'Ndrina Parrello – 'ndrina della provincia di Reggio calabria di Palmi.

Pagine correlate 
 Parri
 Parrini
 Parrella